Алекса́ндр Никола́евич Еро́хин:
 Ерохин, Александр Николаевич — российский дипломат.
 Ерохин, Александр Николаевич (род. 1964) — российский политик, глава Малопургинского района.